Andwil, commune suisse du canton de Saint-Gall
 Andwil, village de la commune suisse de Birwinken, dans le canton de Thurgovie

Homonymie de toponyme